Антон Теофилович Сивицкий (28 июня 1900 — 21 января 1977) — генерал-майор ВС СССР, генерал бригады Народного Войска Польского.

Биография 
Уроженец польской деревни Пальче Волынской губернии. Окончил шесть классов школы в Киеве, работал в пекарне. В 1917 году вступил добровольцем во 2-й Киевский рабочий полк, с 1918 года в рядах РККА. Командир взвода, выпускник школы командиров пехоты в Симбирске. Участник боёв Гражданской войны на Восточном и Туркестанском фронтах, три раза был ранен.

С апреля 1924 года — заместитель командира роты, с марта 1925 года — командир батальона, с осени 1926 года — начальник штаба полка. В 1936 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Преподаватель на курсах офицеров штаба, командир учебного батальона. В августе 1938 года уволен в запас в связи с начавшимися чистками в командном составе РККА, вернулся в апреле 1940 года в армию.

С первых дней Великой Отечественной войны — старший помощник начальника оперативного отдела 56-й армии на Южном фронте, в 1942 году — начальник штаба и заместитель командира 203-й стрелковой дивизии. В мае 1943 года как член Президиума Союза польских патриотов в звании полковника назначен начальником штаба 1-й польской пехотной дивизии, о чём писал следующее:

Я не забывал, что я поляк, надеялся вместе с соотечественниками освобождать свою родину от фашистских захватчиков, строить новую Польшу.

С 15 августа 1943 по 18 сентября 1944 года Сивицкий командовал 2-й Варшавской пехотной дивизией имени Домбровского. 13 марта 1944 года произведён в генерал-майоры постановлением СНК СССР. Назначен начальником управления Генерального штаба Войска Польского в сентябре 1944 года после неудачной попытки оказать помощь варшавским повстанцам, на этой должности пробыл до конца войны.

По окончании войны — начальник штаба 4-го военного округа Войска Польского, начальник 1-го отдела Генерального штаба Войска Польского в 1947—1948 годах, позже заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского. В 1951 году уехал в Москву на учёбу в академию имени Ворошилова, в 1952 году формально восстановился в рядах советских войск.

10 октября 1952 года генерал-майор Сивицкий уволен в запас.

Скончался 21 января 1977 года, похоронен на Донском кладбище 25 января. В церемонии прощания участвовали посол ПНР в СССР Зенон Новак, заместитель начальника штаба Вооружённых сил стран ОВД генерал брони , генерал бригады  и бывший начальник Генерального штаба Войска Польского Ю.В.Бордзиловский.

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (03.11.1944, 13.05.1945, 20.06.1949)
 орден Отечественной войны I степени (14.02.1943)
  два ордена Красной Звезды (в т.ч. 28.10.1967)
 медали
Польша
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени (3 января 1945)
 Орден Возрождения Польши III степени (1945)
 Орден Virtuti Militari V степени (11 мая 1945) — за героические усилия в борьбе с немецкими захватчиками
 Крест Храбрых (дважды, 1944)
 Золотой Крест Заслуги (1946)
 Медаль «За участие в боях за Берлин» (1966)
 Бронзовая медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1968)
 Серебряная медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1951)
 Золотая медаль «На страже мира» (1976)
 Три другие польские медали
Чехословакия
 Чехословацкий Военный крест 1939 года

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Участники Гражданской войны в России
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Советские офицеры в Польской Армии 1943—1968
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище